Caterino – forma maschile del nome Caterina
 Giovanni Caterino- dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Mario Caterino – mafioso italiano